Monte-Carlo Rolex Masters 2019 — 113-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Рокебрюн—Кап-Мартен и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP Masters 1000  с турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 32 пары.

В 2019 году турнир прошёл с 15 по 21 апреля на кортах Monte-Carlo Country Club. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Ролан Гаррос.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Боб Брайан и  Майк Брайан

Общая информация 
Одиночный турнир собрал шесть представителей топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева стал лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Сербский теннисист смог доиграть до четвертьфинала, где его обыграл № 10 посева Даниил Медведев. Победитель трёх последних лет и рекордсмен турнира Рафаэль Надаль защищал титул под вторым номером посева, но на этот раз не смог одержать очередную победу. В полуфинале его обыграл итальянец Фабио Фоньини в двух сетах. После этого Фоньини в финале смог выиграть ещё у одного теннисиста без посева Душана Лайовича и завоевал титул. Он стал первым представителем Италии с 1968 года, которому удалось стать чемпионом в Монте-Карло в одиночных соревнованиях. В основных соревнованиях приняли участие три представителя России Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов, но лишь Медведев смог пройти далеко по сетке (полуфинал), а остальные проиграли свой первый матч на турнире.

В мужском парном разряде первыми номерами посева стали чемпионы 2016 года Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер, однако французский дуэт выбыл уже в первом раунде. Прошлогодние чемпионы братья Брайаны не защищали свой титул. Победу смогли одержать седьмые номера посева Никола Мектич и Франко Шкугор из Хорватии, которые в финале обыграли, не имевших посева Уэсли Колхофа и Робина Хасе. Теннисисты, представляющие Хорватию, впервые победили на местном турнире.

Распределение рейтинговых очков

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 8 апреля 2019 года.
Теннисисты, получившие «Уайлд-кард»:
  Феликс Оже-Альяссим
  Лукас Катарина
  Танаси Коккинакис
  Хауме Мунар
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
  Жо-Вильфрид Тсонга
Теннисисты, победители квалификации:
  Алексей Попырин
  Андрей Рублёв
  Лоренцо Сонего
  Хуан Игнасио Лондеро
  Аляж Бедене
  Гвидо Андреоцци
  Федерико Дельбонис
Теннисисты, счастливые участники (LL) квалификации:
  Таро Даниэль

Соревнования

Одиночный турнир 

 Фабио Фоньини обыграл  Душана Лайовича со счётом 6-3, 6-4.
 Фоньини выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фоньини выиграл дебютный титул серии Мастерс.
 Лайович сыграл дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Парный турнир 

 Никола Мектич /  Франко Шкугор обыграли  Уэсли Колхофа /  Робина Хасе со счётом 6-7(3), 7-6(3), [11-9].
 Мектич выиграл 3-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Шкугор выиграл 2-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Monte-Carlo Rolex Masters

 ATP Тур 2019 года
 Мировой тур ATP Мастерс 1000

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Monte-Carlo Masters по годам
Апрель 2019 года
2019 год в Монако